Segedunum (Wallsend) - Romeins fort in Wallsend, Engeland
 Segodunum - in de Romeinse tijd de naam van Rodez (stad), Frankrijk